Карица:

 Карица — река в Тотемском районе Вологодской области, приток Толшмы.
 Карица — посёлок в Тотемском районе Вологодской области.
 Карица — станция Монзенской железной дороги в одноимённом посёлке.